Блакитное — название населённых пунктов.

Украина 
 Блакитное — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Блакитное — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Блакитное — село в Высокопольском районе Херсонской области.